Осповат — фамилия. Известные носители:

 Осповат, Александр Львович (род. 1948) — российский историк и филолог-русист, член Союза писателей Москвы, сын В. Н. Кутейщиковой и Л. С. Осповата.
 Осповат, Лев Самойлович (1922—2009) — русский и советский литературовед и литературный критик, переводчик, историк испанской и латиноамериканской словесности.